Bernice kan syfta på:

 Bernice (namn) – ett kvinnonamn
 Bernice (krater) – en krater på Venus
Julia Berenice (28–81+), dotter till Herodes Agrippa I